Ракель Копс-Джонс і Бетані Маттек-Сендс виграли титул, у фіналі перемігши Янь Цзи  і Чжен Цзє з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

  Квета Пешке  /  Ліза Реймонд (півфінал, знялася)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє  (фінал)
  Ракель Копс-Джонс  /  Бетані Маттек-Сендс (чемпіонки)
  Альона Бондаренко  /  Катерина Бондаренко (півфінал)

Сітка

Посилання 
Draw 

Warsaw Open
2009